Benedito Ferreira da Paula (Bragança Paulista, 31 de dezembro de 1907 – Assis, 2 de setembro de 1998), o Piracaia, foi violeiro na cidade de Assis, Estado de São Paulo. Autor de suas próprias modas, segundo consta teria sido o compositor na iniciante carreira da dupla caipira Jacó e Jacozinho, com as canções "Capa de Viajante" e "Papai me disse". Dois trabalhos contemplam notas sobre o poeta caipira, a dissertação de mestrado Cordas do 'Panema, do Prof. Elinaldo Meira e a obra Assis de A a Z - a enciclopédia do século, de Marcos Barrero.

Referências bibliográficas
MEIRA, Elinaldo S. Cordas do 'Panema - aspectos históricos e literários da poesia caipira na cidade de Assis. 2001. Dissertação (Mestrado em Letras) - Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista (Unesp), Assis, 2001.
BARRERO, Marcos. Assis de A a Z: a enciclopédia do século 1905-2005. São Paulo: L2M Comunicação, 2008.

Músicos do estado de São Paulo
Naturais de Bragança Paulista
Assis (São Paulo)